X.X.Chen kan som auktorsförkortning betyda:

 Xue-Xin Chen
 Xiu Xiang Chen

Robotskapade auktorsförkortningar